Berg en Dal ist der Name von
 Berg en Dal (Gemeinde), Gemeinde in den Niederlanden
 Berg en Dal (Berg en Dal), Ortsteil der Gemeinde Berg en Dal
 Berg en Dal (Suriname), Ort in Suriname

Siehe auch:
 Bergendahl